През 2008 г. се проведе поредното Британско първенство по снукър. То се състои в Telford International Centre, Телфорд от 13 декември до 21 декември. Това юбилейно 25-о издание на Британското първенство, откакто то е валидно за ранкинг системата, е спечелено от Шон Мърфи, който победи на финала Марко Фу с 10 - 9 фрейма

Новини 
Квалификационният кръг ще се проведе между 1 декември до 8 декември в English Institute of Sport, Шефилд.

Награден фонд 
Победител: £100 000
Финалист: £46 500
Полуфинал: £23 250
Четвъртфинал: £16 450
Осминафинал: £12 050
1/32 финал: £8750
1/48 финал: £5500
1/64 финал: £2300
Най-голям брейк: £5000
Максимален брейк на телевизионна маса: £25 000

Квалификационен кръг (9) 
{{Квалификации (снукър)|		
| RD1 = Кръг 1Игра от 9 фрейма	ХХ декември	
| RD2 = Кръг 2Игра от 9 фрейма	ХХ декември	
| RD3 = Кръг 3Игра от 9 фрейма	ХХ декември
| RD4 = Кръг 4Игра от 9 фрейма	ХХ декември	

| RD1-team01 = 	 Джими Уайт
|RD1-score01 = 		9
| RD1-team02 = 	 Дейвид Грейс
|RD1-score02 = 		8
| RD1-team03 = 	 Скот МакКензи
|RD1-score03 = 		9
| RD1-team04 = 	 Vinnie Muldoon
|RD1-score04 = 		4
| RD1-team05 = 	 Джейми Джоунс
|RD1-score05 = 		9
| RD1-team06 = 	 Robert Stephen
|RD1-score06 = 		8
| RD1-team07 = 	 Пол Дейвисън
|RD1-score07 = 		9
| RD1-team08 = 	 Уейн Купър
|RD1-score08 = 		5
| RD1-team09 = 	 Даниел Уелш
|RD1-score09 = 		3
| RD1-team10 = 	 Ли Ханг
|RD1-score10 = 		9
| RD1-team11 = 	 Matthew Couch
|RD1-score11 = 		9
| RD1-team12 = 	 Stefan Mazrocis
|RD1-score12 = 		7
| RD1-team13 = 	 James McBain
|RD1-score13 = 		6
| RD1-team14 = 	 Liu Chuang''
|RD1-score14 = 		9
| RD1-team15 = 	 Rodney Goggins|RD1-score15 = 		7
| RD1-team16 = 	 Declan Hughes*|RD1-score16 = 		1
| RD1-team17 = 	 Supoj Saenla|RD1-score17 = 		9
| RD1-team18 = 	 Andrew Pagett
|RD1-score18 = 		7
| RD1-team19 = 	 Питър Лайнс|RD1-score19 = 		9
| RD1-team20 = 	 Michael Georgiou
|RD1-score20 = 		3
| RD1-team21 = 	 Саймън Бедфорд
|RD1-score21 = 		8
| RD1-team22 = 	 Джин Лонг|RD1-score22 = 		9
| RD1-team23 = 	 Патрик Уелш|RD1-score23 = 		9
| RD1-team24 = 	 Stephen Craigie
|RD1-score24 = 		5
| RD1-team25 = 	 Лий Спик|RD1-score25 = 		9
| RD1-team26 = 	 Chris McBreen
|RD1-score26 = 		6
| RD1-team27 = 	 Matt Selt|RD1-score27 = 		9
| RD1-team28 = 	 Анди Лий
|RD1-score28 = 		3
| RD1-team29 = 	 Kuldesh Johal|RD1-score29 = 		9
| RD1-team30 = 	 Aditya Mehta
|RD1-score30 = 		5
| RD1-team31 = 	 Lewis Roberts
|RD1-score31 = 		8
| RD1-team32 = 		Атасит Махити|RD1-score32 = 		9
		
| RD2-seed01 =		
| RD2-team01 = 	 Иън Прайс
|RD2-score01 = 		8
| RD2-team02 = 	 Джими Уайт|RD2-score02 = 		9
| RD2-seed03 =		
| RD2-team03 = 	 Марк Дейвис|RD2-score03 = 		9
| RD2-team04 = 	 Скот МакКензи
|RD2-score04 = 		2
| RD2-seed05 =		
| RD2-team05 = 	 Дейвид Грей
|RD2-score05 = 		4
| RD2-team06 = 	 Джейми Джоунс|RD2-score06 = 		9
| RD2-seed07 =		
| RD2-team07 = 	 Робърт Милкинс|RD2-score07 = 	 9
| RD2-team08 = 	 Пол Дейвисън
|RD2-score08 = 	 5
| RD2-seed09 =		
| RD2-team09 = 	 Joe Delaney|RD2-score09 = 		9
| RD2-team10 = 	 Liu Chuang
|RD2-score10 = 		7
| RD2-seed11 =		
| RD2-team11 = 	 Бари Пинчес
|RD2-score11 = 		6
| RD2-team12 = 	 Matthew Couch|RD2-score12 = 		9
| RD2-seed13 =		
| RD2-team13 = 	 Марк Джойс
|RD2-score13 = 		4
| RD2-team14 = 	 Liu Chuang|RD2-score14 = 		9
| RD2-seed15 =		
| RD2-team15 = 	 Дейвид Рой
|RD2-score15 = 		0
| RD2-team16 = 	 Rodney Goggins|RD2-score16 = 		9
| RD2-seed17 =		
| RD2-team17 = 	 Martin Gould|RD2-score17 = 		9
| RD2-team18 = 	 Supoj Saenla
|RD2-score18 = 		1
| RD2-seed19 =		
| RD2-team19 = 	 Стюарт Петман|RD2-score19 = 		9
| RD2-team20 = 	 Питър Лайнс
|RD2-score20 = 		6
| RD2-seed21 =		
| RD2-team21 = 	 Rod Lawler
|RD2-score21 = 		6
| RD2-team22 = 	 Джин Лонг|RD2-score22 = 		9
| RD2-seed23 =		
| RD2-team23 = 	 Анди Хикс|RD2-score23 = 		9
| RD2-team24 = 	 Патрик Уелш
|RD2-score24 = 		7
| RD2-seed25 =		
| RD2-team25 = 	 Андрю Норман
|RD2-score25 = 		7
| RD2-team26 = 	 Лий Спик|RD2-score26 = 		9
| RD2-seed27 =		
| RD2-team27 = 	 Liu Song
|RD2-score27 = 		8
| RD2-team28 = 	 Matt Selt|RD2-score28 = 		9
| RD2-seed29 =		
| RD2-team29 = 	 Пол Дейвис
|RD2-score29 = 		5
| RD2-team30 = 	 Kuldesh Johal|RD2-score30 = 		9
| RD2-seed31 =		
| RD2-team31 = 	 David Morris|RD2-score31 = 		9
| RD2-team32 = 		Атасит Махити
|RD2-score32 = 		2

| RD3-seed01 =		
| RD3-team01 = 	 Рори МакЛауд|RD3-score01 = 		9
| RD3-team02 = 	 Джими Уайт
|RD3-score02 = 		8
| RD3-seed03 =		
| RD3-team03 = 	 Рики Уолдън
|RD3-score03 = 		7
| RD3-team04 = 	 Марк Дейвис|RD3-score04 = 	 9
| RD3-seed05 =	
| RD3-team05 = 	 Алан МакМанъс|RD3-score05 = 	 9
| RD3-team06 = 	 Джейми Джоунс
|RD3-score06 = 	 4
| RD3-seed07 =	
| RD3-team07 = 	 Маркъс Кембъл|RD3-score07 = 	 9
| RD3-team08 = 	 Робърт Милкинс
|RD3-score08 = 	 4
| RD3-seed09 =	
| RD3-team09 = 	 Майк Дън
|RD3-score09 = 	 6
| RD3-team10 = 	 Joe Delaney|RD3-score10 = 	 9
| RD3-seed11 =	
| RD3-team11 = 	 Андрю Хигинсън|RD3-score11 = 	9
| RD3-team12 = 	 Matthew Couch
|RD3-score12 = 	5
| RD3-seed13 =	
| RD3-team13 = 	 Дейвид Гилбърт
|RD3-score13 = 	 1
| RD3-team14 = 	 Liu Chuang|RD3-score14 = 9
| RD3-seed15 =	
| RD3-team15 = 	 Джерард Грийн|RD3-score15 = 	9
| RD3-team16 = 	 Rodney Goggins
|RD3-score16 = 	3
| RD3-seed17 =	
| RD3-team17 = 	 Том Форд
|RD3-score17 = 	6
| RD3-team18 = 	 Martin Gould|RD3-score18 = 	9
| RD3-seed19 =	
| RD3-team19 = 	 Джими Мики|RD3-score19 = 	9
| RD3-team20 = 	 Стюарт Петман
|RD3-score20 = 	7
| RD3-seed21 = 
| RD3-team21 = 	 Джъд Тръмп|RD3-score21 = 	9
| RD3-team22 = 	 Джин Лонг
|RD3-score22 = 	8
| RD3-seed23 =	
| RD3-team23 = 	 Джон Парът
|RD3-score23 = 	1
| RD3-team24 = 	 Анди Хикс|RD3-score24 = 	9
| RD3-seed25 =	
| RD3-team25 = 	 Лян Уънбо|RD3-score25 = 	9
| RD3-team26 = 	 Лий Спик
|RD3-score26 = 	1
| RD3-seed27 =	
| RD3-team27 = 	 Адриан Гънел|RD3-score27 = 	9
| RD3-team28 = 	 Matt Selt
|RD3-score28 = 	4
| RD3-seed29 =	
| RD3-team29 = 	 Майкъл Холт|RD3-score29 = 	9
| RD3-team30 = 	 Kuldesh Johal
|RD3-score30 = 	5
| RD3-seed31 =	
| RD3-team31 = 	 Джейми Бърнет|RD3-score31 = 	9
| RD3-team32 = 	 David Morris
|RD3-score32 = 	4

| RD4-seed01 =	
| RD4-team01 = 	 Дейв Харолд
|RD4-score01 = 	6
| RD4-team02 = 	 Рори МакЛауд|RD4-score02 = 	9
| RD4-seed03 =	
| RD4-team03 = 	 Найджъл Бонд
|RD4-score03 =	2
| RD4-team04 = 	 Марк Дейвис|RD4-score04 =	9
| RD4-seed05 =	
| RD4-team05 = 	 Бари Хокинс|RD4-score05 = 	9
| RD4-team06 = 	 Алан МакМанъс
|RD4-score06 = 	4
| RD4-seed07 =	
| RD4-team07 = 	 Матю Стивънс|RD4-score07 =	9
| RD4-team08 = 	 Маркъс Кембъл
|RD4-score08 = 	3
| RD4-seed09 =	
| RD4-team09 = 	 Иън МакКълох|RD4-score09 =	9
| RD4-team10 = 	 Joe Delaney
|RD4-score10 = 	1
| RD4-seed11 =	
| RD4-team11 = 	 Антъни Хамилтън
|RD4-score11 =	4
| RD4-team12 = 	 Андрю Хигинсън|RD4-score12 = 9
| RD4-seed13 =	
| RD4-team13 = 	 Кен Дохърти|RD4-score13 =	9
| RD4-team14 = 	 Liu Chuang
|RD4-score14 =	4
| RD4-seed15 =	
| RD4-team15 = 	 Марк Уилямс|RD4-score15 = 	9
| RD4-team16 = 	 Джерард Грийн
|RD4-score16 = 	7
| RD4-seed17 = 	
| RD4-team17 = 	 Доминик Дейл
|RD4-score17 = 6	
| RD4-team18 = 	 Martin Gould|RD4-score18 = 	 9
| RD4-seed19 =	
| RD4-team19 = 	 Стюарт Бингам|RD4-score19 =	9
| RD4-team20 = 	 Джими Мики
|RD4-score20 = 	3
| RD4-seed21 =	
| RD4-team21 = 	 Майкъл Джъд
|RD4-score21 = 	6
| RD4-team22 = 	 Джъд Тръмп|RD4-score22 =	9
| RD4-seed23 =	
| RD4-team23 = 	 Стивън Лий|RD4-score23 = 	9
| RD4-team24 = 	 Анди Хикс
|RD4-score24 = 	6
| RD4-seed25 = 
| RD4-team25 = 	 Джо Суейл|RD4-score25 = 	9
| RD4-team26 = 	 Лян Уънбо
|RD4-score26 = 	8
| RD4-seed27 =	
| RD4-team27 = 	 Стив Дейвис|RD4-score27 = 	9
| RD4-team28 = 	 Адриан Гънел
|RD4-score28 = 7
| RD4-seed29 =	
| RD4-team29 = 	 Фъргъл О'Брайън
|RD4-score29 =	4
| RD4-team30 = 	 Майкъл Холт|RD4-score30 = 	9
| RD4-seed31 = 
| RD4-team31 = 	 Джейми Коуп
|RD4-score31 = 	7
| RD4-team32 = 	 Джейми Бърнет|RD4-score32 = 	9
}}* Declan Hughes се отказва по време на срещата поради контузия

 Основна схема (9) * Марк Дейвис прекратява участието си поради заболяване**''' Джон Парът се оттегля поради заболяване

Финал

Сенчъри брейкове

Квалификации

Телевизионна фаза 

Британско първенство по снукър